Матёкин — фамилия; имеет женскую форму Матёкина.
 Матёкин, Пётр Владимирович (1917—2010) — профессор, заведующий несколькими кафедрами Биологического факультета МГУ, малаколог, зоолог, эколог, биогеограф.
 Матёкин, Савва Григорьевич (фамилия при рождении Коцюдин; 1904—1942) — организатор Авдотьино-Будённовской подпольной группы во время оккупации Донецка в годы Великой Отечественной войны.